Neumarkt (alemão para "novo mercado") pode referir-se a:

Lugares
Áustria
Neumarkt am Wallersee, em Salzburgo
Neumarkt an der Raab, em Burgenland
Neumarkt an der Ybbs, na Baixa Áustria
Neumarkt im Hausruckkreis, na Alta Áustria
Neumarkt im Mühlkreis, na Alta Áustria
Neumarkt in Steiermark, na Estíria

Chéquia
Neumarkt, nome alemão de Úterý em Plzeň

Alemanha
Neumarkt District, na Baviera
Neumarkt in der Oberpfalz, na Baviera
Neumarkt-Sankt Veit, na Baviera

Itália
Neumarkt (em italiano Egna) - comuna no Tirol do Sul

Polônia
Neumarkt am Dohnst, nome alemão de Nowy Targ na Pequena Polônia
Neumarkt in Schlesien, nome alemão de Środa Śląska na Baixa Silésia 

Romênia
 Neumarkt am Mieresch, nome alemão de Târgu Mureş

Desambiguações de topônimos